Ти́ндал () — английская фамилия.

Известные носители 
 Тиндал, Мэтью (1657—1733) — английский мыслитель, писатель.
 Тиндал, Уильям (ок. 1490—1536) — английский реформатор, переводчик Нового Завета и Пятикнижия.

См. также 
 Тиндаль

Примечания